Amphoe Saiburi, een district van de provincie Pattani in het zuiden van Thailand.
Saiburi (rivier), een rivier in het zuiden van Thailand.